Ludwig von Bayern ist der Name folgender Personen:

 Ludwig I. (Bayern) (1786–1868), König von Bayern
 Ludwig II. (Bayern) (1845–1886), König von Bayern
 Ludwig III. (Bayern) (1845–1921), Prinzregent und König von Bayern
 Ludwig III. (Niederbayern) (1269–1296), Herzog von Niederbayern
 Ludwig IV. (HRR) (1281/1282–1347), Herzog von Oberbayern und Pfalzgraf bei Rhein, römischer König und Kaiser
 Ludwig V. (Bayern) (1315–1361), Herzog von Bayern, Herzog von Oberbayern, Markgraf von Brandenburg und Graf von Tirol
 Ludwig VI. (Bayern) (1328–1364/1365), Herzog von Bayern, Herzog von Oberbayern und Markgraf von Brandenburg
 Ludwig VII. (Bayern) (1368/1369–1447), Herzog von Bayern-Ingolstadt
 Ludwig VIII. (Bayern) (1403–1445), Herzog von Bayern-Ingolstadt
 Ludwig IX. (Bayern) (1417–1479), Herzog von Bayern-Landshut
 Ludwig X. (Bayern) (1495–1545), Herzog von Bayern
 Ludwig Elegans (1267–1290), Sohn von Ludwig II.
 Ludwig Ferdinand von Bayern (1859–1949), Prinz von Bayern, Infant von Spanien, Arzt und General
 Ludwig Prinz von Bayern (* 1982), Sohn von Luitpold Prinz von Bayern
 Ludwig Karl Maria von Bayern (1913–2008), Pferdezüchter und Enkel von Ludwig III.
 Ludwig der Kelheimer (1173–1231), Herzog von Bayern und Pfalzgraf bei Rhein
 Ludwig der Strenge (1229–1294), Herzog von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein und Herzog von Oberbayern